Stati Uniti d'America
 Irondale – città della Contea di Jefferson, Alabama
 Irondale – census-designated place della Contea di Clayton, Georgia
 Irondale – città della Contea di Washington, Missouri
 Irondale – villaggio della Contea di Jefferson, Ohio